«Петрокуб» () — молдавский футбольный клуб из города Хынчешты. C 2015 года команда выступает в Национальном дивизионе Молдавии.

Текущий состав

История 
Клуб бы основан в 1994 году под названием «Петрокуб-Кондор». С сезона 1995/96 выступал в Дивизионе «A», в сезоне 2000/01 занял третье место Дивизиона «A», это позволило команде принять участие в Национальном дивизионе. Перед началом сезона 2001/02 клуб переехал в Хынчешты, в высшей лиге страны команда заняла пятое место. В сезоне 2002/03 команда была снята с чемпионата во время зимнего перерыва, результаты выступления аннулированы.

В сезоне 2014/15 «Петрокуб» занял второе место в Дивизионе «А», что позволило клубу на следующий сезон выступать в Национальном дивизионе.
В переходном сезоне чемпионата Молдавии 2017 года команда стала бронзовыми призёрами и получила право выступать в Лиге Европы. В следующих двух сезонах результат был повторён.

В сезонах Лиги Европы 2018/19, 2019/20 и 2020/21 команда в первом отборочном раунде уступала хорватскому «Осиеку» (1:1, 1:2), кипрскому АЕКу из Ларнаки (0:1, 0:1) и сербской «Бачке-Тополе», соответственно.

История названия 
 1994 — «Петрокуб-Кондор»
 1995 — «Спикул»
 1998 — «Петрокуб-Спикул»
 2000 — «Петрокуб-Кондор»
 2001 — «Хынчешты»
 2005 — «Петрокуб»
 2013 — «Рапид-2 Петрокуб»
 2014 — «Петрокуб»

Достижения 
  Обладатель Кубка Молдавии (1): 2019/20
  Серебряный призёр чемпионата Молдавии (2): 2020/21, 2021/22
  Бронзовый призёр чемпионата Молдавии (3): 2017, 2018, 2019  Победитель Дивизиона «Б» (Юг) (1): 2013/14
  Обладатель регионального кубка Хынчешт (1)''': 2013

Выступления в еврокубках

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба  на сайте divizia-a.md
 Профиль клуба  на сайте weltfussballarchiv.com
 Профиль клуба  на сайте foot.dk

Футбольные клубы Молдавии
Хынчештский район